Ярюхін Ілля Миколайович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Ярюхін Олексій Олексійович (* 1986) — український футболіст та тренер, півзахисник.

Примітки